Lamine Diakité, rappeur français connu sous le nom de Guizmo
 Lamine Diakité, footballeur ivoirien